

Чико — місто, штат Каліфорнія
 Чико — місто, штат Техас
 Чико — переписна місцевість, штат Вашингтон